Нижегородская агломерация (ранее именовалась Горьковская агломерация) — одна из крупнейших городских агломераций Поволжья с населением  чел. (), что составляет 63,1 % населения Нижегородской области, 6,97 % населения Приволжского федерального округа, 1,48 % населения Российской Федерации. Сформировалась вокруг столицы Нижегородской области и Приволжского федерального округа — Нижнего Новгорода.

Состав 

В таблице приведён состав агломерации согласно «Положению о территориальном планировании» проекта «Схемы территориального планирования Нижегородской области», а также «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года».

Ядро агломерации образуют города Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и Кстово. Действующие власти Нижегородской области отрицают наличие планов объединения городов Дзержинск, Бор и Кстово с Нижним Новгородом в период до 2030 года.

Согласно Генеральному плану города Нижнего Новгорода предполагается «включение в структуру Нижегородской агломерации городов: Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Бор, Богородск, Балахна, Заволжье, Городец, Павлово с общей численностью на перспективу — 2.0−2.4 млн человек.»

Экономика

Автомобилестроение 
 группа «ГАЗ»
 АО «Северсталь-Авто» (создание дизельных двигателей)
 ООО «Павловский автобус»
 ОАО «Заволжский моторный завод»
 ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей».

Стекольная промышленность 
 Борский стекольный завод (производство и поставка стекла на рынок автопроизводителей: АвтоВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, ИжМаш, ПАЗ, КамАЗ, ЗМА, ЗАЗ, УАЗ, FORD и др.)
 ООО «Посуда»
 ЗАО «Балахнинское стекло».

Информационные технологии и телекоммуникации 
 ЗАО «Интел»
 группа компаний «Мера» (производство программно-аппаратного обеспечения, в том числе по заказу Intel Servis Inc)
 ООО Телека Россия
 ООО «Теком».
 ООО «1С-Рарус-НН»

Химическая, нефтехимическая промышленность 
Производственные мощности акционерных обществ:
 ОАО «Нижфарм»
 «Сибур-Нефтехим»
 «Лукойл»
 «Теплово синтез»
 «Синтез»
 «Дзержинское Оргстекло»
 ФКП «Завод им. Свердлова»
 ОАО «Дзержинскхиммаш»
 «Акрилат» (выпускается несколько сотен наименований химической продукции, используемой в различных отраслях народного хозяйства).

Целлюлозно-бумажная промышленность 
 ОАО «Волга» (выпуск газетной и оберточной бумаги).

Оборонно-промышленный комплекс 
 Авиастроение — ОАО «НАЗ Сокол» (производство военной техники);
 Судостроение — завод Красное Сормово (строительство серий из 10 танкеров);
 Приборостроение и наука: федеральные научно- производственные центры (ОАО «ФНПЦ» ННИИРТ", ОАО «ОКБМ Африкантов», ФГУП ННИПИ «Кварц», ФГУП «НИИИС им. Седакова»).
Более 40 % предприятий и организаций являются головными в своих отраслях в области разработки поставки и производства вооружения и военной техники для Вооруженных сил РФ.

Деловая и рекреационная сфера 
Перспективой развития агломерации является освоение 3,6 тыс. га территории Борского района, расположенной на левом берегу р. Волги, напротив исторической части Нижнего Новгорода, создание «Города будущего».

Примечания 

Нижегородская область
Городские агломерации России